El término Othello puede hacer referencia a:

 Reversi, juego de mesa entre dos personas.
 Otelo, película de 1908 dirigida por William V. Ranous.
 Otelo, película de 1956 dirigida por Serguéi Yutkévich.
 Otelo, película de 1992.
 Otelo, película de 2001.
 Otelo, personaje de la obra homónima de Shakespeare.
 Otelo, manga.
 Othello, estación de tren de Seattle.
 Othello, ciudad de Washington.
 Othello Hunter, jugador de baloncesto estadounidense.
 Othellos Athienou FC, equipo de fútbol de Chipre.
 Othello, petrolero.